

Astronomia
 25704 Kendrick – asteroide della fascia principale.

Geografia
Stati Uniti d'America
 Kendrick – città  della Contea di Latah, Idaho.
 Kendrick – città  della Contea di Lincoln, Oklahoma.

Onomastica
 Kendrick – nome proprio di persona inglese maschile.

Persone
 Anna Kendrick – attrice statunitense.
 Baynard Kendrick – scrittore statunitense.
 Brian Kendrick – wrestler statunitense.
 Frank Kendrick – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
 Kendrick Lamar – rapper statunitense.